Fret (dier), een gedomesticeerde afstammeling van de bunzing
Fret (muziek), een voorziening die is aangebracht op de hals van sommige snaarinstrumenten
Fretboor, een schroefboor
Fret SNCF, de goederenvervoerder van de SNCF
FRET (tijdschrift)
Förster resonance energy transfer (Fluorescence resonance energy transfer)